Мюнхенский филармонический оркестр () — симфонический оркестр из Мюнхена.  С 1985 года штаб-квартира оркестра находится в культурном комплексе Гаста́йг (), а основной концертной площадкой (с того же времени) является расположенный в Гастайге концертный зал «Филармония» ().

История 

Оркестр был основан в 1893 году сыном владельца фабрики фортепиано Францем Каймом и назывался первоначально оркестром Кайма. Через два года Кайм построил для него , впоследствии переименованный в Тонхалле. В ранний период с оркестром Кайма выступали такие дирижёры, как Бруно Вальтер и Густав Малер (под руководством которого оркестр осуществил мировую премьеру «Симфонии тысячи»). С оркестром дебютировал как дирижёр Вильгельм Фуртвенглер. 

В 1910 году оркестр был переименован в Оркестр Мюнхенского музыкального общества (). Он продолжал финансироваться частными лицами и с началом Первой мировой войны прекратил деятельность из-за недостатка финансирования. 

После войны оркестр обрёл городское финансирование и с 1928 года стал называться теперешним именем. С приходом к власти нацистов (1933) оркестр поместил на своей эмблеме свастику и получил имя Оркестр фашистского движения. 

После Второй мировой войны оркестр был временно распущен из-за того, что Тонхалле превратился после бомбардировок в руины. В 1953 году переведён в заново построенный зал Геркулеса на территории Мюнхенской резиденции. С 1979 до своей кончины в 1996 году оркестром руководил Серджиу Челибидаке. Он не одобрял участия женщин в коллективе и платил им существенно меньше, чем мужчинам.

Художественные руководители

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1893 году
Симфонические оркестры Мюнхена